Валютная единица:
 Азиатская валютная единица
 Европейская валютная единица (ЭКЮ)
 Расчётная валютная единица или валютная расчётная единица